Pirapó bezeichnet:

 Pirapó (Paraná), Distrikt in Brasilien
 Pirapó (Rio Grande do Sul), Gemeinde in Brasilien
 Pirapó (Distrikt in Paraguay), Distrikt in Paraguay

 Pirapó, linker Nebenfluss des Paranapanema in Brasilien